EDCA steht für: 

 Enhanced Defense Cooperation Agreement, Vertrag zwischen den Philippinen und den USA
 Flugplatz Anklam (ICAO-Code), Flugplatz in Mecklenburg-Vorpommern

Abkürzung